Новорусов — русская фамилия и топоним:

 Новорусов, Борис Алексеевич — директор ХК «Югра». 
 Новорусов (хутор) — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.